Victor Corrêa (Alfenas, 1990. március 14. –) brazil autóversenyző. A 2010-es brit Formula–Renault bajnokság első felében a CRS Racing színeiben versenyzett, de nem ért el sikereket.

Jegyzetek

Források 

1990-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil autóversenyzők
Élő személyek